Хилдардо Магања има више значења:

 Хилдардо Магања, Лос Анхелес (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хилдардо Магања (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику